

События 
 Начало правления Ольденбургской династии в Дании.
 1448—1481 — король Дании Кристиан I (1426—1481).
 1448—1457 — король Швеции Карл VIII Кнутсон (ок. 1408—1470).
 Перенесение Вселенского собора в Лозанну.
 Избрание первого сарайского епископа, Ионы Московского, чья кандидатура не была утверждена в Константинополе, — начало фактической Сарайской епархии, Крутицкой епархии. Переезд Ионы из Сарай Бату в Новый Сарай Берке, Москву на Крутицы. Начало несторианской автокефальной Русской православной церкви. Канонизация Сергия Радонежского (возможно хана, требуется информация)
 Около 1448 — начало движения братиков в Словакии.
 Янош Хуньяди сверг с валашского престола Влада Дракулу (Цепеша).
 Победа турок на Косовом поле и завоевание Сербии.
 31 октября — смерть императора Иоанна VIII. В Константинополь прибыл его младший брат Дмитрий, но его никто не поддержал.
 1448—1449 — крестьянское восстание Дэн Мао-ци в провинции Фуцзянь.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1448 году
 Альберт Кранц, немецкий богослов, историк и дипломат
 Александр Свирский

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1448 году
 31 октября — Иоанн VIII — византийский император

См. также

Примечания